Бен Ганн ():
 Бен Ганн — персонаж романа «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона и главный герой романа «Приключения Бена Ганна» Р. Ф. Делдерфилда.
 Бен Ганн — российская инди-группа.
 Бен Ганн — гитарист The Sisters of Mercy.
 Бен Ганн — американский порноактёр, в русском сегменте интернета более известен как «Чёрный Властелин».

См. также 
 Ганн
 Бен